Die Arktika () ist ein russischer Atomeisbrecher der neuen LK-60Ja-Klasse (), der für Arbeiten in Polarregionen konstruiert wurde. Es ist nach der 1975 in Dienst gestellten Arktika der zweite Atomeisbrecher dieses Namens.

Geschichte 
Die Kiellegung des Eisbrechers erfolgte am 5. November 2013. Der Stapellauf fand am 16. Juni 2016 statt.

Die zwei RITM-200-Reaktoren mit je 175 MW Leistung wurden im Herbst 2016 installiert.

Am 22. September 2020 startete der Eisbrecher zu Eisversuchen nach Murmansk. Am 3. Oktober erreichte er im Rahmen der Abnahmetests den Nordpol und brach Eis mit einer Dicke von bis zu drei Metern.

Die Indienststellung des Eisbrechers erfolgte am 21. Oktober 2020 in Murmansk. Im Beisein von Ministerpräsident Michail Mischustin unterzeichneten Atomflot-Chef Mustafa Kaschka und der Generaldirektor des St. Petersburger Baltischen Werkes, Alexej Kadilow, im Rahmen einer feierlichen Zeremonie das Abnahmeprotokoll.

Technik 
Die Arktika ist insgesamt 173,3 Meter lang und hat eine maximale Breite von 34 Metern. Durch die Aufnahme von Ballastwasser kann der Tiefgang zwischen 8,65 und 10,5 Metern variiert werden. Dies ermöglicht den Einsatz der Arktika sowohl im offenen Meer als auch in Flachgewässern wie den Mündungen arktischer Zuflüsse. Die Verdrängung entspricht je nach Tiefgang 25.540 bis 33.530 Tonnen.

Der nuklear-turboelektrische Antriebsstrang besteht aus zwei 175-MWtherm.-RITM-200-Druckwasserreaktoren und zwei 36-MWel.-Turbogeneratoren. Der RITM-200 ist ein von OKBM entwickelter Druckwasserreaktor der Generation 3+.

Das Antriebssystem der Arktika folgt dem Muster klassischer polarer Eisbrecher mit drei 6,2-Meter-Vierblattpropellern, die von 20-Megawatt-Elektromotoren (27.000 PS) angetrieben werden. Mit einer Gesamtantriebsleistung von 60 Megawatt (80.000 PS) kann die Arktika bei voller Leistung im Tiefwassereinsatz 2,8 Meter dickes Eis mit einer kontinuierlichen Geschwindigkeit von 1,5 bis 2 Knoten brechen.

Schwesterschiffe 
Neben der Arktika befinden sich weitere Atomeisbrecher der LK-60Ja-Klasse im Bau. Die Schwesterschiffe Sibir und Ural wurden im Jahr 2021 bzw. 2022 in Dienst gestellt. Die Jakutia lief im November 2022 vom Stapel.

Weblinks

Einzelnachweise 

Atomeisbrecher
Arbeitsschiff (Russland)